Liloan, municipalità della Provincia di Cebu, Filippine
Liloan, municipalità della Provincia di Southern Leyte, Filippine